Верх-Чуманский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Баевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Верх-Чуманка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 960 человек, в том числе 448 мужчин и 512 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Верх-Чуманка.

Примечания 

Муниципальные образования Баевского района
Сельские поселения Алтайского края